Samuel Butler – scrittore britannico
 Samuel Butler –  vescovo anglicano, filologo classico, pedagogista, e bibliofilo britannico
 Samuel Butler – poeta britannico